Rottenberg – pierwszy minialbum Małpy, Mielzky’ego oraz zespołu The Returners.

Osoby noszące nazwisko Rottenberg
 Anda Rottenberg (ur. 1944) – polska historyk sztuki
 Ludwig Rottenberg (1865–1932) – austriacki kompozytor i dyrygent
 Silke Rottenberg (ur. 1972) – niemiecka piłkarka